El municipio de Fermanagh (en inglés: Fermanagh Township) es un municipio ubicado en el condado de Juniata en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 2.544 habitantes y una densidad poblacional de 30.6 personas por km².

Geografía 
El municipio de Fermanagh se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $34,643 y los ingresos medios por familia eran de $42,232. Los hombres tenían unos ingresos medios de $32,176 frente a los $20,417 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $17,315. Alrededor del 8,9% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Juniata